Revival () — девятый альбом американского рэпера Эминема, выпущенный 15 декабря 2017 года на лейблах Aftermath Entertainment, Shady Records и Interscope Records. Альбом дебютировал на позиции № 1 в чарте Billboard 200, с тиражом 267.000 эквивалентных альбомных единиц (с учётом стриминга и альбомных треков), включая 197.000 истинных альбомных продаж, став тем самым восьмым подряд альбомом Эминема, добравшимся до вершины этого чарта.

Альбом был записан с 2016 по 2017 год на разных звукозаписывающих студиях. Производством занимались разные продюсеры, такие как Рик Рубин и Скайлар Грей, сам Эминем и исполнительный продюсер Dr. Dre. На альбоме присутствуют такие гости, как Beyonce, Phresher, Эд Ширан, Алиша Киз, X Ambassadors, Skylar Grey, Kehlani и P!nk.

Первый сингл с альбома под названием «Walk On Water», записанный совместно с Beyonce, вышел 10 ноября. Трек «Untouchable» вышел 8 декабря, за неделю до выхода альбома.

Предыстория 
Эминем впервые рассказал, что занимается новым альбомом в семиминутном фристайле «Campaign Speech» (), написав также в своём Твиттере: «Не волнуйся, я работаю над альбомом! Между тем, вот это.»". Слухи о дате релиза начались в конце 2016 года. Альбом первоначально должен был называться Success (), а дата выхода была намечена на январь 2017 года. Также в Интернет просочился поддельный трек-лист альбома, в котором из приглашённых звёзд были Адель, Chance the Rapper, Кид Кади, The Weeknd, и многие другие. Слухи вновь разгорелись в феврале и марте, когда Эминем объявил о том, что будет хедлайнером трёх концертов в Рединге, Глазго и Лидсе. В различных новостных статьях говорилось, что если он выступал, он должен выпустить новый материал.

Выпуск и промоакция 
10 октября 2017 года Эминем на BET Hip Hop Awards исполнил фристайл под названием «The Storm» (), в котором он критикует действующего президента США Дональда Трампа. Фристайл рэпера стал очень популярным, собрав миллионы просмотров и сотни тысяч лайков на YouTube за несколько недель. По состоянию на 19 февраля 2022 года, видео имеет 53 миллиона просмотров и более миллиона лайков.

25 октября 2017 года Пол Розенберг опубликовал в Instagram фотографию, где он держит диск с альбомом Trial by Fire рэпера Yelawolf, а на заднем плане виднеется рекламный щит с препаратом Revival. Подозрение возникло, когда поклонники заметили перевёрнутую букву "E", ведь в логотипе Эминема последняя буква "Е" повёрнута в другую сторону. Посещение веб-сайта, в котором был написан на щите, показало несколько подсказок. На сайте был проморолик о Revival ссылается на песню Эминема Lose Yourself. На веб-сайте также упоминаются Sing for the Moment, Brain Damage, FACK и Any Man. По данным сайта Revival лечит от Atrox Rithimus (), вымышленного заболевания. Сайт также зарегистрирован на одном из лейблов Эминема, Interscope Records. Когда вызывается номер телефона для Revival, начинает играть I Need A Doctor. Всё это заставило поклонников Маршалла поверить, что альбом будет называться Revival.

Список треков

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Альбомы 2017 года
Альбомы Эминема
Альбомы на английском языке
Альбомы Aftermath Entertainment
Альбомы Shady Records
Альбомы Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы, спродюсированные Rock Mafia
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Эминемом
Альбомы, спродюсированные Dr. Dre
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil